Александр Иожефович Цаплюк (16 января 1965, Хмельницкая область, УССР) — российский военный деятель. Начальник филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. Генерала армии А.В. Хрулева Министерства обороны РФ (г. Пензы) с 2015 года. Генерал-майор (2017).

Биография 

Родился 16 января 1965 года в Хмельницкой области Украинской ССР.

В 1987 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.

В 1999 году окончил Военный артиллерийский университет.

в 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Занимал такие основные должности, как: командир тяжёлого гаубичного артиллерийского дивизиона тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады артиллерийской дивизии в  Московском военном округе, начальник артиллерии — начальник отделения отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии в  Северо-кавказском военном округе, командир гвардейского самоходно-артиллерийского полка гвардейской мотострелковой дивизии армии в Северо-кавказском военном округе, начальник учебного центра боевого применения (ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск) Западного военного округа, заместитель начальника ракетных войск и  артиллерии  — начальник оперативного отдела управления ракетных войск и артиллерии Западного военного округа.

В  2015 году Указом Президента Российской Федерации назначен начальником филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (г. Пенза).

В 2017 году присвоено звание генерал-майора.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»;
 Орден Мужества; 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Медаль «За безупречную службу»;
 медали Министерства обороны РФ.

Публикации 

 Цаплюк А.И. Обращение начальника филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза) генерал-майора А.И. Цаплюка к авторам и читателям журнала // Военное обозрение. 2020. № 1. С. 4. 

 Цаплюк А.И.	О роли пормышленности Пензенской области в годв Великой Отечественной войны // Драгомировские образовательные чтения. Сборник научных статей по материалам II Международной научно‐практической конференции . Ответственный редактор И.И. Грачёв. Пенза, 2019. С. 188-191.

Примечания

Ссылки 
 Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва (г. Пенза). Руководство, penza.vamto.mil.ru. 20.10.2021.
 Состав Совета ректоров Пензенской области, www.unn.ru. 20.10.2021.  
 Интервью А.И. Цаплюка корреспондентам газеты «Красная звезда», redstar.ru. 20.10.2021. 

Выпускники Михайловской военной артиллерийской академии
Начальники военных вузов России